Le Toray Arrows (東レ・アローズ) sono una società pallavolistica femminile giapponese, con sede a Ōtsu: militano nel campionato giapponese di V.League Division 1; il club appartiene Toray Industries così come quello maschile.

Storia

Rosa 2014-2015

Palmarès

2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12

2007, 2011

2002, 2004, 2009, 2010, 2019

2010

Pallavoliste

Note

Collegamenti esterni